Hittite peut faire référence :
 à la langue hittite ;
 à l'écriture hiéroglyphique hittite ;
 au peuple des Hittites.